Кристиан Фредерик Хансен (, ,  — , ) — выдающийся датский архитектор. Директор Датской королевской Академии изящных искусств (1811—1818, 1821—1827, 1830—1833).

Биография 

Родился в бедной семье сапожника Матиаса Хансена и его жены Анны-Марии, которая была нянькой принца Кристиана VII. В многодетной семье Хансенов не хватало средств на воспитание и образование детей, и родители послали его обучать рабочей профессии. Его мать, находясь при королевском дворе, знала многих влиятельных людей, которые поддержали молодого Кристиана Фредерика в его обучении.

Он был принят на учёбу каменщиком, одновременно с 1766 года посещал занятия в Датской королевской Академии изящных искусств. Учился у архитектора Каспара Фредерика Харсдорфа.

В 1772—1773 был награждён малой серебряной медалью академии, а в 1774—1775 г. — большой серебряной медалью. В 1779 году удостоен большой золотой медали. Благодаря материальной поддержке вдовствующей королевы Юлианы Марии Брауншвейг-Вольфенбюттельской и короля Кристиана VII совершил путешествие за границу, с конца 1782 года побывал в Вене, Венеции и Риме, где изучал образцы древнеримского искусства. Вернулся на родину в сентябре 1784, и в 1785 году стал членом Академии.

С 1784 до своей отставки в октябре 1844 года исполнял функции регионального архитектора герцогства Шлезвиг и Гольштейна, базирующегося в Альтоне (на тот момент часть Датского государства).

В первые годы в Гольштейне он получал немногочисленные мелкие заказы, в основном, касавшиеся расширения и перестройки зданий для Короны и присмотра за мостами и протоками. Потом предприимчивый Хансен создал себе широкую практику в среде преуспевающих купцов в Альтоне, которая, с населением около 22 тыс. человек, была в то время вторым по величине городом Дании. На окраине Альтоны, вдоль Эльбы, шёл бульвар Пальмаиллен, где зажиточные горожане из Альтоны и Гамбурга начали разбивать сады и строить дома. В этом Хансен увидел возможность проявить себя и подзаработать. На Пальмаиллен Хансён возвёл с десяток вилл и загородных домов, расположение и устройство которых демонстрировали как влияние Палладио, так и ориентированность Хансена на современные ему международные архитектурные течения. Многие из его работ с тех пор были разрушены неудачными перестройками или бомбардировками в конце Второй мировой войны.

К. Ф. Хансен оставался главным архитектором Альтоны до самой своей смерти — а влиятельные круги столицы обратили внимание на его замечательный талант, и в 1800 г. его вызвали в Копенгаген, чтобы представить проект второго Кристиансборга, который сгорел в 1884 г. (ныне существующий построен в 1928 г., автор проекта — Торвальд Йоргенсен).

С 1791 г. — титулярный профессор, с 1804 — профессор Копенгагенской академии.

Творчество 

Наиболее известен такими сооружениями Дании, как дворцовая церковь Кристиансборга, Копенгагенский собор, ратуша и церковь Богоматери, второй Кристиансборг.

Его называли «Паладио Дании». Работы Хансена характеризуются спокойным и геометрически правильным распределением гармонии и мощи, а также широким пониманием детали и воздействия светотени. Как точно заметил исследователь творчества Хансена Хакон Лунд в монументальном исследовании 1995 г., он обладал «выдающимся пониманием архитектурного единства».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 C.F. Hansen 1756—1845. Danish Master Architect Renderings

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Дании
Архитекторы XIX века
Архитекторы XVIII века
Архитекторы неоклассицизма
Педагоги Дании
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Преподаватели Датской королевской академии изящных искусств
Директора Датской королевской академии изящных искусств
Кавалеры Большого креста ордена Данеброг